Нериюс Вальскис (; 4 августа 1987, Вильнюс) — литовский футболист, полузащитник клуба «Кауно Жальгирис» и сборной Литвы.

Клубная карьера 
Является полузащитником оборонительного плана, который играет обычно на левом фланге. Сначала играл на любительском уровне за «Жальгирис». В 2005 году перешёл в основу клуба, провёл один сезон и сыграл 11 матчей. Потом Нериюса пригласили в «Каунас», а затем в «Шилуте». В 2008 году он забил первый гол за «Шилуте».

В 2008 году полузащитник вернулся в «Каунас», за который провёл 10 игр. В связи с большой конкуренцией Вальскис не смог пробиться в основу и скоро был отдан в аренду в «Сморгонь». Потом Нериюс подписал контракт с латвийским «Металлургом», сыграл 28 матчей в чемпионате.

Зимой 2012 года присоединился к белорусскому «Минску», куда его пригласил старший тренер клуба Александр Бразевич с которым Вальскис был знаком по работе в «Сморгони». По условиям контракта его зарплата была привязана к курсу доллара. В сентябре 2012 года присоединился к литовской «Судуве». По итогам чемпионата Литвы 2013 года стал лучшим бомбардиром турнира с 27 забитыми голами, кроме того он был назван лучшим игроком турнира.

В январе 2015 года был на просмотре в казахстанском «Окжетпесе», однако до подписание соглашения дело не дошло.

Летом 2019 года стал игроком индийского клуба «Ченнайин». За игру Вальскиса в январе 2020 года он был назван «героем месяца» в Индийской суперлиги.

Карьера в сборной 
Дебютировал в составе национальной сборной Литвы 11 октября 2013 года в мачте против Латвии (2:0).

Достижения

Командные 
 «Металлург» Лиепая
 Серебряный призёр чемпионата Латвии: 2011

 «Минск»
 Финалист Кубка Белоруссии: 2011/12

 «Тракай»
 Серебряный призёр чемпионата Литвы (2): 2015, 2016

 «Бней Иегуда»
 Обладатель Кубка Израиля: 2016/17

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир чемпионата Литвы: 2013
 Лучший игрок чемпионата Литвы: 2013

Примечания 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Шилуте»
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Университатя» Крайова
Игроки ФК «Вигры»
Игроки ФК «Ритеряй»
Игроки ФК «Бней Иегуда»
Игроки ФК «Ратбури»
Игроки ФК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки ФК «Ченнайин»
Игроки ФК «Джамшедпур»
Игроки ФК «Жальгирис» Каунас